Las siglas CMM se puede referir a:
 Capability Maturity Model (por sus siglas en inglés), la visión general de los modelos basados en la madurez de las capacidades
 Castilla-La Mancha Media, ente público de radio y televisión autonómico de Castilla-La Mancha (España)
 El Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile
 Club Marítimo de Mahón, un club deportivo de España
 Complejo motor migrante, fase del aparato digestivo
 Consorcio Multipunto Multicanal, una cableoperadora paraguaya
 Coordinate Measuring Machine (por sus siglas en inglés), un equipo utilizado en metrología para dimensionado de partes industriales
 SW-CMM, el modelo de calidad específico para desarrollo de software